Carlos Grudiña – ex calciatore argentino
 Gianpaolo Grudina – ex calciatore italiano